USS Bush (DD-529) — эскадренный миноносец типа «Флетчер», в период Второй мировой войны состоявший на вооружении ВМС США.

USS Bush (DD-529) был вторым кораблём флота США, который был назван в честь лейтенанта Уильяма Буша, USMC, который служил на Конституции во время войны 1812 года.

Эсминец был заложен 27 октября 1942 на Bethlehem Steel, Сан-Франциско, штат Калифорния. Эсминец был сдан в эксплуатацию 10 мая 1943 под командование командора Петерсона.

История 
Между 29 июля и 27 ноября 1943 Буш выступал в качестве патрульного и сторожевого судна в водах Аляски. Прибыв в Пёрл-Харбор 4 декабря 1943 года, эсминец начал свою деятельность в качестве патрульного, эскортого и корабля огневой поддержки во всем Тихоокеанском театре военных действий, от островов Эллис и Новая Гвинея до Филиппин и Окинавы.

Эсминец участвовал в десантных операциях на архипелаг Бисмарка (26 декабря 1943 — 31 марта 1944); на Новую Гвинею, (18-21 января); на Моротай (15 сентября); на Лейте (20-24 октября), на Лусон, на Миндоро и на Иводзиму (19 февраля-9 марта). Также принял участие во вторжении на Окинаву, (1-6 апреля).

6 апреле 1945 года Буш выполнял радиолокационный дозор недалеко от Окинавы и был атакован большой группой камикадзе. В 15.15. первый самолет врезался в палубу по правому борту. Хотя ущерб кораблю был незначительным, было предложено буксировать его. Но вызваный на оказание помощи Colhoun сам попал под атаку камикадзе и был уничтожен.

В 17.25. второй камикадзе врезался в левую сторону Буша между стеками, что вызвало крупный пожар. В 17.45. третий камикадзе попал в левый борт чуть выше главной палубы. Некоторые из боеприпасов корабля загорелись и начали взрываться. От взрывов корабль переломился и затонул. Спаслось 227 человек. 87 членов экипажа погибли.

Награды 
Эсминец получил семь звёзд за службу во Второй мировой войне.

Примечания 

 Brown, David. Warship Losses of World War Two. Arms and Armour, London, Great Britain, 1990. ISBN 0-85368-802-8.

Ссылки 
 navsource.org: USS Bush
 hazegray.org: USS Bush
 USS Bush website

Эскадренные миноносцы типа «Флетчер»